Michael Jones – pugile inglese
 Michael Jones – crickettista scozzese
 Michael Jones – giocatore e allenatore neozelandese di rugby a 15
 Michael Jones – nuotatore britannico
 Michael Jones – calciatore inglese
 Michael Jones – calciatore neozelandese
 Michael Jones – musicista e compositore canadese
 Michael Jones – cantante gallese
 Michael Jones – scrittore canadese
 Michael Jones – attore statunitense
 Michael Jones – interprete neozelandese
 Michael Jones – storico britannico
 Michael Jones – attivista statunitense
 Michael Jones – informatico statunitense
 Michael Jones – imprenditore statunitense
 Michael Jones, Lord Jones – politico scozzese
 Michael Caton-Jones – regista, attore e produttore cinematografico britannico
 Michael D. Jones – pastore congregazionalista gallese
 E. Michael Jones – scrittore statunitense
 Kashif – nome d'arte di Michael Jones, musicista statunitense
 Wax – nome d'arte di Michael Jones, rapper statunitense

Pagine correlate 
Mike Jones
Jones